hantawirusowy zespół płucny
 zespół wątrobowo-płucny
 HPS – wydawnictwo
 HPS – fiński klub piłkarski.

Zobacz też 
 hps